Frank White (n. 1913) – attore statunitense
Frank White (1920-2005) – attore statunitense 
Frank White – giocatore di baseball statunitense
Frank White – produttore cinematografico 
Frank White – scenografo 
 Frank White – scrittore statunitense